Солдат будущего () — пошаговая стратегия, разработанная в 1996 году Иваном Гудковым для персонального компьютера семейства ZX Spectrum. Отличительной особенностью этой игры является написание программ для своих игровых персонажей, вместо прямого управления ими.

Описание 
Недетерминированная стратегия, где игровые персонажи принимают решения самостоятельно (хотя и в пределах написанной программы) и основное занятие игрока — улучшение своих роботов и написание для них всё более сложных программ. И в итоге наблюдение за виртуальными боями между роботами компьютера и его собственными. Поэтому графика требовалась правдоподобная, но поскольку автор видимо не слишком хорошо рисовал, то многие спрайты были взяты из игры Laser Squad. Но несмотря на это, процесс программирования робота сделан полностью графически, то есть программа для робота составляется из кубиков логики и команд, а не написанием текста.

Ссылки 
 Описание игры из журнала Spectrum Progress #1
 Анонс игры в журнале Spectrofon #20
 Описание игры в сокровищнице SOSG
 Описание игры в журнале Adventurer #03
 Краткое описание игры на английском (игру можно скачать в виде образа диска TR-DOS

Пошаговые стратегии
Компьютерные игры 1996 года
Игры для ZX Spectrum
Компьютерные игры, разработанные в России